Acazia – re di Israele
Acazia – re di Giuda